Человек-паук — супергерой комиксов Marvel.

Персонажи 
 Человек-паук (Питер Паркер) — персонаж основной вселенной Marvel.
 Человек-паук (Питер Паркер) — персонаж альтернативной вселенной Ultimate Marvel.
 Питер Паркер — персонаж из серии фильмов Сэма Рэйми.
 Питер Паркер — персонаж из серии фильмов Марка Уэбба.
 Питер Паркер — персонаж Кинематографической вселенной Marvel.
 Питер Паркер — персонаж из серии игр Marvel’s Spider-Man.
 Человек-паук Нуар — персонаж альтернативной вселенной Marvel Noir.
 Майлз Моралес — другой персонаж вселенной Ultimate Marvel, носивший имя Человек-паук.
 Бен Рейли — клон Питера Паркера, также носивший имя Человек-паук, но более известный под именем Алый паук.
 Такуя Ямасиро — персонаж японского телесериала и короткометражного фильма 1978 годов.
 Мигель О’Хара — персонаж из 2099 года, носивший имя Человек-паук. Не является потомком Питера Паркера.

Мультсериалы 
 Spider-Man (1967) — с 1967 по 1970.
 Spidey Super Stories (1970) — в составе шоу «The Electric Company».
 Spider-Man (1981) — 26 эпизодов.
 Spider-Man and His Amazing Friends (1981) — 3 сезона по 8 эпизодов.
 Spider-Man: The Animated Series (1994) — 65 эпизодов в 5 сезонах.
 Spider-Man Unlimited (1999) — 1 сезон.
 Spider-Man: The New Animated Series (2003) — 13 эпизодов.
 The Spectacular Spider-Man (2008) — 26 эпизодов в 2-х сезонах.
 Ultimate Spider-Man (2011)
 Spider-Man (2017) — 26 эпизодов.
 Spidey and His Amazing Friends (2021) — 24 эпизода в первом сезоне.

Фильмы 
 Человек-паук (серия фильмов) — серия фильмов о Человеке-пауке.
 Человек-паук — первый фильм о Человеке-пауке из классической трилогии.
 Человек-паук — японский короткометражный фильм о Человеке-пауке.
 Человек-паук: Снова в бою — сиквел фильма 1977 года из классической трилогии.
 Человек-паук: Вызов Дракону — заключительный фильм из классической трилогии.
 Человек-паук — фильм о Человеке-пауке из трилогии Сэма Рейми.
 Человек-паук 2 — сиквел фильма 2002 года из трилогии Сэма Рейми.
 Человек-паук 3: Враг в отражении — заключительный фильм из трилогии Сэма Рейми.
 Новый Человек-паук — перезапуск о Человеке-пауке.
 Новый Человек-паук: Высокое напряжение — сиквел и заключительная часть перезапуска о Человеке-пауке.
 Человек-паук: Возвращение домой — фильм про Человека-паука из кинематографической вселенной Marvel.
 Человек-паук: Вдали от дома — продолжение «Возвращения домой».
 Человек-паук: Нет пути домой — третий фильм с Томом Холландом в главной роли, в котором вернулись актёры, игравшие в предыдущих фильмах о Человеке-пауке.

Мультфильмы 
 Человек-паук: Через вселенные — полнометражный анимационный фильм о Майлзе Моралесе.
 Человек-паук: Паутина вселенных — продолжение анимационного фильма «Через вселенные» 2018 года.
 Человек-паук: Через вселенные 3 — третий фильм и продолжение анимационного фильма «Через вселенные 2» 2023 года.

Комиксы 
 Spider-Man — серия комиксов о супергерое Человеке-пауке (Майлзе Моралесе), издаваемая Marvel Comics.
 Peter Parker: Spider-Man (вначале выходили под названием Spider-Man) — серия комиксов, выпускавшаяся Marvel Comics с 1990 по 1998 год.

Игры 

 Spider-Man (игра, 1982)
 Spider-Man (игра, 1990)
 Spider-Man (игра, 2000)
 Spider-Man (игра, 2018)

Другое 
 Человек-паук на телевидении
 Список игр о Человеке-пауке
 Человек-паук на других носителях
 Альтернативные версии Человека-паука

См. также 
 Ален Робер — французский скалолаз по прозвищу «человек-паук».

Человек-паук